Оливия Санчес (; родилась 17 ноября 1982 года в Париже, Франция) — французская теннисистка.

 Победительница 13 турниров ITF.

Общая информация 
Бабушка и дедушка Оливии по отцовской линии — испанцы.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (22)

Победы (12)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся 17 ноября
Теннисисты Франции
Родившиеся в Париже